Северо-Восточная Индия — самая восточная область Индии, соединённая с остальной территорией страны узким коридором.

География 
В состав Северо-Восточной Индии входят 7 штатов («Семь сестёр»):

1. Аруначал-Прадеш
2. Ассам
3. Манипур
4. Мегхалая
5. Мизорам
6. Нагаленд
7. Трипура.

Иногда в регион включают и Сикким.

Государства, граничащие с северо-востоком Индии, — Непал, Бутан, Китай, Мьянма и Бангладеш. Тем не менее, они разделяют лишь 21 км общей границы с остальной частью Индии через узкий коридор Силигури. На большую часть Аруначал-Прадеш претендует Китай.

История 
Северо-Восток был добавлен к политической карте Индии только в современное время. Ассам, Нагаленд, Мизорам и Мегхалая не являлись частью политической Индии на протяжении большей части своей истории, Манипур и Трипура были княжескими государствами; Аруначал-Прадеш и Сикким не были частью Британской Индии в начале XX века.

Эти районы были включены в состав Британской Индии, когда британские колониальные власти традиционно присоединяли отдельные пограничные территории как буфер между британскими владениями и внешними силами (например, Ассам, Манипур и Трипура на северо-востоке и Белуджистан в северо-западной части).

После обретения независимости Индией в 1947 году расширение индийского государственного и политического аппарата было проблематично. Сикким попал под индийский протекторат в 1947 году и полностью стал частью Индии в 1975 году. Проблема мусульманской общины северо-востока Индии напрямую связана с Республикой Бангладеш, бывшей до 1971 года восточной провинцией Пакистана.

Климат 
Северо-Восток Индии имеет преимущественно влажный субтропический климат с жарким, влажным летом, сильными муссонами и мягкими зимами. Наряду с западным побережьем Индии, этот регион имеет наряду с некоторыми штатами из индийского субконтинента последние оставшиеся тропические леса. В штатах Аруначал-Прадеш и Сикким — горный климат с холодной, снежной зимой и мягким летом.

Северо-Восток — зона высокой сейсмичности. Землетрясение 1897 г. в Ассаме было одним из сильнейших в мире. В результате землетрясения 1950 г. в горных районах произошли крупные обвалы и оползни, усилившие заиливание русла Брахмапутры на равнине; наводнения стали ежегодными. Центральным правительством учрежден Совет по контролю наводнений в бассейне Брахмапутры.

Флора и фауна 
Леса, покрывающие около 60 % территории, — одно из главных богатств Аруначал Прадеша. Они разнообразны — от влажно тропических, вечнозеленых у подножий гор, до широколиственных лесов средних склонов и хвойных лесов верхнего лесного пояса.

Здесь встречаются заросли рододендронов, бамбуков и кактусов, в глубине тропических лесов цветут великолепные орхидеи. Еще сохранился и богатый животный мир: дикие слоны, тигры, питоны, лающие олени, кабарга, снежные леопарды, медведи и др. Однако промышленная переработка лесного сырья, как и возникновение других отраслей современной промышленности, возможны лишь при создании необходимой транспортной сети и энергетической базы.

Аруначал-Прадеш обладает крупнейшей в стране концентрацией гидроэнергетических ресурсов, которые в излучине Диханга превышают 4 млн кВт, Лухита — более 3 млн кВт, Дибанга — около 900 тыс. кВт, Каменга — 600, Субансири — почти 200 тыс. кВт. Однако труднодоступность, бездорожье, сложные условия строительства в этом высокосейсмичном районе, где часто случаются оползни и обвалы, чрезвычайно затрудняют освоение этих ресурсов.

Культура 
Ни один из проживающих здесь этносов не образует большинства регионального масштаба. Крупнейшими народами являются ассамцы и бенгальцы, но помимо них существуют десятки менее крупных этносов: нага, мизо, кхаси и т. д. Наиболее распространенная религия среди ассамцев и бенгальцев — индуизм, его последователи составляют значительную часть населения Ассама и Трипура.

Однако в целом позиции индуизма в регионе не назовешь твердыми. Ведь только на северо-востоке Индии существуют штаты с христианским большинством: Мегхалайя (64 % от населения штата), Мизорам (85 %) и Нагаленд (87 %). Значительные религиозные общины образуют мусульмане и буддисты. Самые крупные общины мусульман существуют в Ассаме и Нагаленде.

Северо-Восточная Индия в расовом, языковом и культурном отношении очень отличается от других штатов Индии. Этот регион официально признан в качестве особой категории штатов Индии. Этот регион известен своей уникальной культурой, ремеслами, военным искусством и красотой. С момента начала экономической либерализации в 1990-е годы исследования показали, что этот регион отстает от других в развитии.

См. также 
 Португальская Индия

Ссылки 
 Northeasterner — Beautiful People
 Infobase of the indigenous Hmar people in NE India
 Sinlung — News of North East India
 Sinlung Network — Northeast Business Directory
 Northeast Vigil — the largest and oldest information repository of information on the Northeast
 Arts of the tribal groups in the Northeast
 Books on North East India
 Photographs from the Seven Sister States of North East India

Регионы Индии
Гималаи